Marianna est un prénom féminin. Il est beaucoup porté en Bretagne depuis la fin du . Ce prénom a été formé à partir des deux prénoms  et Anna.

 Marianna est la chanteuse du groupe AB Logic.

 Mariana.

 Marianna, ville située dans l’Arkansas ; 
 Marianna, ville située en Floride.
 Marianna, un borough du comté de Washington, en Pennsylvanie.

Astronomie 
 (602) Marianna, astéroïde.